Patinkin ist der Familienname folgender Personen:

 Don Patinkin (1922–1995), israelischer Ökonom
 Mandy Patinkin (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Sheldon Patinkin (1935–2014), US-amerikanischer Theaterwissenschaftler, -regisseur und -schauspieler